Stra ima više značenja:
Stra
 Stra (Pjačenca)
 Stra (Verona)